Grabovica je lahko:
 Grabovica, Despotovac (Srbija)
 Grabovica, Gornji Milanovac (Srbija)
 Grabovica, Kladovo (Srbija)
 Grabovica, Sjenica (Srbija)
 Grabovica, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Kotor Varoš (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Maglaj (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Olovo (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica, Vlasenica (Bosna in Hercegovina)
 Grabovica (jezero)
 Grabovica, Hrvaška
 Grabovica, Črna gora